

Personnalités 
Barnabé Brisson est un nom notamment porté par :
 Barnabé Brisson (1531-1591), magistrat français ;
 Barnabé Brisson (1777-1828), ingénieur français.